Анси́ () — озеро во Франции, в департаменте Верхняя Савойя (регион Овернь — Рона — Альпы). Второе по величине озеро в стране, после Лак-дю-Бурже. Размеры: 14,6 км на 3,2 км. Максимальная глубина — 82 м.   

Место привлекательно для туристов, известно среди любителей водных видов спорта и развлечений на воде.

Озеро образовалось около 18 000 лет назад в период таяния больших альпийских ледников.

Питается множеством мелких речек, берущих своё начало в близлежащих горах: Ир, О-Морт, Лодон, Борнет, Бьолон и мощный подземный, исходящий из-под самого озера источник — река Бубьоз, которая прорывается на поверхность с глубины 82 метров. При переполнении озера Анси водой излишки её изливаются в реку Тиу, которая впадает в реку Фьер в 1,5 км к северо-востоку от озера. Сама Фьер впадает в Рону.

С востока Анси окружает горный массив Борн с вершинами Турнет (2351 м), Дан-де-Ланфон, Верье и Барон. С запада находится массив Бож (вершины Семноз и Рок-де-Бёф), с севера — горные образования Анси и с юга — долина, ведущая в направлении Фавержа.

Населённые пункты 
Вокруг озера расположены следующие города и деревни:
 на северном берегу: город Анси и коммуна Анси-ле-Вьё;
 на восточном берегу («Солнечный берег»): Верье-дю-Лак, Мантон-Сен-Бернар и Таллуар;
 на западном берегу («Левый берег»): Севрье, Сен-Жорьо и Дюэн;
 на южном берегу («Бу дю Лак»): Дуссар и Латюй.

Бассейн Роны
Озёра департамента Верхняя Савойя
Анси